Wenatchee peut désigner :
 les Wenatchi, un peuple amérindien des États-Unis ;
 Wenatchee, une ville des États-Unis dans l'État de Washington ;
 Wenatchee, une rivière des États-Unis, affluent du fleuve Columbia ;
 les monts Wenatchee, un massif de montagnes des États-Unis.